Zhaoling () bezeichnet folgende Mausoleen verschiedener Dynastien in China:

 Zhaoling-Mausoleum (Tang-Dynastie)
 Zhaoling-Mausoleum (Ming-Dynastie)
 Zhaoling-Mausoleum (Qing-Dynastie)